Dans le domaine militaire,  peut désigner :

Chine

Italie

URSS